Een verkeersweg:
 N710 (Frankrijk)
 N710 (Nederland), zie Provinciale weg 710

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing